Полтавский сельский округ:

 Полтавский сельский округ — округ в Атбасарском районе Акмолинской области.
 Полтавский сельский округ — округ в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.